Орден Заслуг (, ) — отличительный знак членов ограниченного общества (ордена), учрежденного в Великобритании в 1902 году королём Эдуардом VII. Глава ордена — Британский монарх.

Создан по аналогии с прусским Pour le Mérite. Членство в ордене предоставляется как награда за выдающуюся службу в вооружённых силах или за особый вклад в развитие науки, искусства, литературы, культуры. Вид отличительного знака, присваиваемого в качестве военной награды, отличается от гражданского парой скрещённых мечей за центральным медальоном.

Назначения в орден — личное решение монарха, в отличие от большинства других орденов, присуждаемых по совету правительства. Членство в ордене ограничено 24 членами и главой, но иностранцы добавочно могут быть включены в орден на правах «почётных членов», обычно они являются гражданами стран . 

С момента образования орден был открыт для женщин; Флоренс Найтингейл была первой женщиной, получившей орден в 1907 году. Орден не даёт рыцарства или другого статуса, но члены ордена могут использовать буквы OM после своего имени. В канадской наградной системе занимает самую старшую позицию из всех орденов, и уступает только высшим наградам за храбрость — Кресту Виктории и Кресту за доблесть.

Описание знака 
Знак ордена имеет вид красного креста с синей каймой, увенчанный золотой короной в цветных эмалях наверху. В центре в оливковом венке зелёной эмали с плодами красной эмали круглый медальон синей эмали с каймой белой эмали и надписью в центре «FOR MERIT» в две строки. Знак ордена носится на шейной ленте. Муаровая лента красной и синей равновеликих полос.

Текущие члены 
 Глава: Карл III
 Члены:
  барон Норман Фостер, OM, RA (25 ноября 1997), архитектор
  сэр Роджер Пенроуз, OM, FRS (9 мая 2000), физик-математик
  сэр Том Стоппард, OM, CBE (9 мая 2000), драматург
  Чарльз, принц Уэльский, KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, PC, ADC (27 ноября 2002), Наследник трона
  барон Джейкоб Ротшильд, OM, GBE (28 октября 2002), филантроп
  сэр Дэвид Аттенборо, OM, CH, CVO, CBE, FRS (10 июня 2005), режиссёр
  баронесса Бетти Бутройд, OM, PC (10 июня 2005), первая женщина — спикер палаты общин
  сэр Тим Бернерс-Ли (13 июня 2007), учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, один из создателей Всемирной паутины
  барон Мартин Риз (13 июня 2007), космолог и астрофизик
  архиепископ  (13 июня 2007)
  Жан Кретьен (13 июля 2009), премьер-министр Канады (1993—2003)
  Нил Макгрегор (4 ноября 2010), историк искусств, директор Британского музея
  Дэвид Хокни (1 января 2012), художник
  Джон Говард (1 января 2012), премьер-министр Австралии в 1996—2007
  сэр Саймон Рэттл, OM, CBE (1 января 2014), дирижёр
  , OM (1 января 2014), кардиохирург
 вакантно
 вакантно
 вакантно
 вакантно
 вакантно
 вакантно
 вакантно
 вакантно

См. также

Примечания

Ссылки 
 История ордена и полный список получателей 1902—2002 
 Список кавалеров ордена Заслуг на сайте https://web.archive.org/web/20080501225034/http://www.leighrayment.com/

Заслуг
Заслуг
Награды, появившиеся в 1902 году